Pays de Cocagne steht für:

 Schlaraffenland, fiktiver Ort
 Lauragais (Landschaft in Frankreich)